Шыбалын () — село,
Тернопольский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120489401. Население по переписи 2001 года составляло 1359 человек.

Географическое положение 
Село Шибалин находится на берегах реки Ценюв,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Барановка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Жовновка.
Через село проходит автомобильная дорога  ().

История 
 1457 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-II ст.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания